Valent, emperador roma 364-378
 Valent (usurpador), usurpador del tron imperial romà (potser el 250)
 Valent Tessalònic, usurpador del tron imperial romà en temps de Gal·liè 
 Aureli Valeri Valent, cèsar de l'Imperi el 314 
 Vecti Valent, metge romà, amant de Valèria Messal·lina 
 Terenci Valent, metge romà
 Aburne Valent o Aburni Valent, jurista romà 
 Donaci Valent, centurió romà 
 Fabi Valent, general romà
 Manli Valent, llegat imperial romà
 Pinari Valent, militar romà